Список игровых движков содержит игровые движки, представляющие собой базовое программное обеспечение компьютерной или видео игры. Под данным понятием рассматривается программное обеспечение, пригодное для повторного использования и расширения, и тем самым может быть рассмотрено как основание для разработки множества различных игр без существенных изменений.

Свободные движки 

 Amethyst – игровой движок на Rust, архитектура основана на Autodesk BitSquid/Stingray
  — более не разрабатываемый движок на основе TomazQuake
NeoAxis - Свободный игровой движок 2D, 3D. Сайт разработчика 
 Construct Classic — создание игр для Windows, больше не поддерживается разработчиками.
 Crystal Space — полный каркас для разработки 3D-приложений.
 DarkPlaces — графический движок, являющийся форком Quake engine.
 Delta3D— соединяет другие хорошо известные бесплатные проекты в простое API, изначально разрабатывался U.S. Navy.
  — свободная реинкарнация игрового движка Ultima VII
 Game Editor — кроссплатформенный движок для создания двухмерных игр. Имеет встроенный скриптовый C-подобный язык.
 Godot — открытый кроссплатформенный 2D и 3D игровой движок под лицензией MIT, который разрабатывается сообществом Godot Engine Community.
Falco 3D Engine — бесплатный 3D игровой движок , используется язык программирования С#, физический движок Bullet и OpenAL.
 GZDoom — исходники игрового движка Doom, основанные на ZDoom.
 GemRB — свободная реализация Infinity Engine.
 INSTEAD — программа-интерпретатор для простых текстовых приключенческих игр.
 M.U.G.E.N — двухмерный движок для игр жанра файтинг (например, Mortal Kombat).
 Nebula Device — трехмерный игровой движок реального времени, разработанный немецкой студией игр Radon Labs.
 OGRE — открытый графический движок, являющийся конкурентом «Nebula Device».
 O3DE - открытый графический движок от Amazon Games
 Piston – модульный игровой движок на Rust
 Ren'Py — бесплатный кроссплатформенный движок, написанный на Python. Создан для визуальных романов (графических квестов с диалоговой системой) в 2D-графике.
 Stratagus — кроссплатформенный игровой движок для стратегических игр реального времени.
 URQ — популярный российский движок для создания игр в жанре Interactive Fiction.
 ZDoom — один из многих портов исходников Doom.

Эти движки доступны для свободного использования, но без исходного кода будут доступны под открытой лицензией. Многие из этих движков являются коммерческими:

 DX Studio — бесплатный игровой движок с полным инструментарием для разработки видеоигр. В обновленной до ПРО версии будут доступны дополнительные возможности.
 GameMaker — бесплатный игровой движок ориентирован как на начинающих, так и людей, которые не умеют программировать. Платное обновление открывает прямую поддержку 3D, а также возможность запуска машинного кода.
 Stencyl — бесплатная версия позволяет создавать Flash-игры.
 Source engine SDK — для создания модификаций на движке Source, бесплатно распространяемый Valve через сеть Steam всем игрокам, купившим любую Source-игру от Valve. Одновременно с выпуском игры Alien Swarm Valve предоставила для загрузки SDK, включающий в себя собираемый исходный код. Он является бесплатным для всех пользователей Steam, в отличие от SDK для других игр на движке Source. Это позволяет тотальным конверсиям не зависеть от других игр Valve и быть бесплатными для всех.
 Unity — бесплатный кроссплатформенный игровой движок. Бесплатная версия несколько ограничена по сравнению с PRO-версией. Поддерживает 3D, 2D графику. Может использоваться для создания как однопользовательских игр, так и многопользовательских.
 Unreal Engine 5 / Unreal Engine 4 / UDK — UE3 до сих пор считается самым популярным игровым движком верхнего уровня. Epic Games выпустила бесплатную версию под названием UDK (двоичный релиз движка), которая позволяет использовать движок для создания некоммерческих игр и бесплатных приложений. Коммерческие также могут быть при определенных условиях.
 CryEngine SDK — CryEngine — серия движков, разработанная компанией Crytek для создания игр серии Crysis, Warface, Hunt: Showdown.
 Blender Game Engine (BGE) — бесплатный и открытый игровой движок, который распространяется вместе с пакетом по 3D-моделированию Blender. Вырезан из пакета начиная с версии 2.80.
 Solar2D - бесплатный кроссплатформенный движок для создания 2D-игр и приложений от компании Corona Labs. Поддерживает iOS, Android, Windows, macOS, tvOS, Android TV и Fire OS. Поддерживает подключение нативных (iOS/Android) библиотек.
SpriteKit - бесплатный игровой 2D движок от компании Apple. Поддерживает все продукты Apple: iPhone, Mac, Apple TV и т.д.

Проприетарные движки 

2013 Oddity Engine 2 Движок от Oddity Interactive игра Tr-Zero
 Blitz3D — графический движок со своим языком программирования BlitzBasic.
 IMUSE — специально разработанный движок для синхронизации музыки с визуальными действиями.
 Hedgehog Engine — двух/трёхмерный движок для игр серии Sonic the Hedgehog (начиная с игры Sonic Unleashed).
 Odyssey Engine — использован для создания трехмерных ролевых игр, а также игры Star Wars: Knights of the Old Republic.
 OGRE — онлайновый движок для ролевых игр.
 Quasar — игровой объектно-ориентированный движок следующего поколения, разрабатываемый компанией Syide Technologies.
 Retribution Engine — Игровой движок для создания игр в стиле Экшн. 
 Shark 3D — нечто среднее между Spinor для ПК, видеоиграми и трехмерными приложениями реального времени.
 Truevision3d — трехмерный игровой движок, использующий DirectX API.
 Unity — современный кроссплатформенный игровой трехмерный движок. Скриптинг выполняется на языках C Sharp. Ранее были актуальны также JavaScript, Boo (диалект Python).
 Vicious Engine — игровой движок, портируемый под Microsoft Windows, Sony PlayStation 2, Microsoft Xbox, и Sony PlayStation Portable.
 Trinigy Vision Engine — www.trinigy.de.
 LyN engine — движок компании Ubisoft, используемый в собственных разработках.
 Vicarious Visions Alchemy — движок компании Intrinsic Graphics.
 Xash3D — клон движка GoldSrc с поддержкой некоторых возможностей, почти полностью с ним совместимый. Присутствует порт на Android и другие мобильные ОС (получил популярность после портирования на него игры Counter-Strike).

Примечания

См. также 
 Игровой движок
 Графический движок
 Звуковой движок
 Физический движок

Ссылки 
 Подробный список игровых движков на DevMaster.net
 Ссылки на исходные коды различных движков на GameDev.ru

Списки программного обеспечения